Plaats in Indonesië
 Sukananti (Kedurang), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Sukananti (Jarai), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukananti (Muaradua Kisam), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukananti (Mulak Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukananti (Rambang Kuang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Nanti (doorverwijspagina)